Vermeersch est la contraction de van et der du patronyme néerlandais Vander Meersch (ou Van der Meersch, Van dermeersch, Vandermeersch) qui indique une provenance 'près d'un pré à faucher'. Il s'agit donc de l'équivalent du français Dupré. En France, ce nom de famille est surtout présent dans le département du Nord.

Patronyme
(par ordre alphabétique du prénom)
 Étienne Vermeersch (1934-2019), philosophe belge et professeur à l'université de Gand.
 Gianni Vermeersch (1992-), coureur belge de  cyclo-cross.
 Jeannette Vermeersch (1910-2001), femme politique française.
 Johan Vermeersch (1951-), joueur de football et homme d'affaires belge.
 Oscar Vermeersch (1867-1926), homme politique belge.
 Peter Vermeersch (1959-),  compositeur et clarinettiste belge.

Voir aussi 
 Vermersch
 Vander Meersch

Liens externes
 
Patronyme flamand